Список стран, производящих бумагу и картон — ранжированный по годам и объёмам (метрические тонны) информационный список государств, являющихся крупнейшими мировыми производителями бумаги и картона.

Производство 
Источник данных: Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН ().

Примечания 

Бумага
Целлюлозно-бумажная промышленность